Gerard Ouimette – criminale statunitense
 Karl Ouimette – calciatore canadese
 Stephen Ouimette – attore e regista canadese
 Steve Ouimette – chitarrista heavy metal statunitense
 Victor Ouimette – ispanista canadese